

Austria 
 St. Anna am Aigen – gmina targowa w kraju związkowym Styria, w powiecie Südoststeiermark

Niemcy 
 St. Anna – dzielnica Mindelheimu

Zobacz też 
 Sankt Anna
 Św. Anna